Saint-Pardoux-d'Arnet, comuna de França a la regió de Llemosí al districte d'Aubusson
 Saint-Pardoux-Le-Neuf, comuna de França a la regió de Llemosí, departament de Cruesa
 Saint-Pardoux-Les-Cards, comuna de França a la regió de Llemosí, al districte d'Aubusson
 Saint-Pardoux-Morterolles, municipi del departament francès de la Cruesa a la regió del Llemosí